Октя́брьское муниципа́льное образова́ние — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Октябрьский. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов — 3 посёлка, 2 села, 1 железнодорожная станция.

Населённые пункты 
 посёлок Октябрьский — административный центр;
 посёлок Ириновский;
 посёлок Садовый;
 село Пады;
 село Репная Вершина;
 железнодорожная станция Пады.

Главой поселения является Клименко Александр Сергеевич.

Примечания

Ссылки 
 Октябрьское муниципальное образование на сайте Балашовского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района
Балашовский район